Schietzel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schietzel (1908–1995), deutscher Pädagoge
 Kurt Schietzel (1933–), deutscher Prähistoriker